Teufelsburg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Teufelsburg, volksmündlicher Name eines Hügels mit der Propsteier Villa bei Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Teufelsburg (Saarland), Burgruine in Felsberg, Landkreis Saarlouis, Saarland, Deutschland
 Teufelsburg, deutscher Name von Şaytan qalası, ehemalige Grenzfestung in Jelabuga, Tatarstan, Russland
 Teufelsburg (Schweiz), abgegangene Mottenburg in Rüti bei Büren, Kanton Bern, Schweiz
 Teufelsburg, deutscher Name von Čertův hrádek, Burgruine in Olomučany, Okres Blansko, Jihomoravský kraj, Tschechien
 Teufelsburg, deutscher Name von Şeytan Kalesi, Burgruine in Çıldır, Provinz Ardahan, Türkei

Siehe auch:
 Teufelsberg (Begriffsklärung)
 Teufelsturm
 Zeche Teufelsburg II